Kennelly est un nom porté en Irlande, aux États-Unis et en Australie.

 Arthur Edwin Kennelly (1861-1939), ingénieur américain.
 Le théorème de Kennelly, en électricité.
 Les couches de Kennelly-Haeviside, ancien nom de l'ionosphère.
 Martin H. Kennelly (1887-1961), homme politique américain.
 Keala Kennelly (1978-), surfeuse américaine.
 Richard Kennelly (1965-), rameur américain.

Voir aussi